Okręty US Navy o nazwie USS "Rochester", pochodzącej od miasta Rochester w stanie Nowy Jork:
Pierwszy "Rochester" (CA-2) to przemianowany i przeklasyfikowany krążownik "New York" (ACR-2).
 Stępkę "Saint Paul" (CA-73) położono gdy okręt nosił nazwę "Rochester", ale okręt wodowano już pod nową nazwą.
Trzeci "Rochester" (CA-124) był ciężkim krążownikiem typu Oregon City, który był w służbie w latach 1946-1961 i został złomowany w 1974.

Rochester